NEAR (near signifiant proche en anglais) peut faire référence à : 
 NEAR Shoemaker (Near Earth Asteroid Rendezvous - Shoemaker), acronyme récursif désignant une sonde spatiale
 National Emergency Airway Registry, le registre national (américain) des urgences aériennes
 Nate River, personnage du manga Death Note (aussi appelé N)
 Nicking enzyme amplification reaction, réaction d'amplification enzymatique de coupure